Ilama (vrucht), de vrucht van de Annona diversifolia
Ilama (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara